Мочан — еврейская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Мочан, Виктор Осипович (1875—1943) — российский педиатр, организатор здравоохранения.
 Мочан, Григорий Аронович (1866—1913) — доктор медицины, один из авторов статей на медицинскую тематику в ЭСБЕ.
 Мочан, Жорж (Георгий Сергеевич) (, 1920—1989) — швейцарский химик-технолог, изобретатель, мемуарист, внучатый племянник В. О. Мочана.
 Мочан, Леон Эдмондович (1900—1990) — французский математик и филантроп, племянник В. О. Мочана.

Топоним 
 Мочан — урочище в Новосибирской области.